Kremlin Cup 2017, właśc. VTB Kremlin Cup 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 16–22 października 2017 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród 823 600 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Rosji